Гайдамаки:

 Гайдамаки — экзонимы участников повстанческих вооруженных отрядов на принадлежавшей Речи Посполитой Правобережной Украине в XVIII веке.
 Гайдамаки — шоу в стиле «казак-рок».